Василькув:

 Василькув — город в Польше.
 Василькув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Белостокский повят, Подляское воеводство.